Gianfrancesco Morosini (1537-1596) – cardinale italiano
 Gianfrancesco Morosini (1644-1678) – patriarca cattolico italiano